“Pere Sarrier” - es més mariner de dins la mar

Mariner puede referirse a:
 el programa Mariner, de la NASA;
 el videojuego Mariner.
 el traductor valenciano del  Vicent Mariner.

Mariners puede referirse a:
 Seattle Mariners, equipo de béisbol de Seattle (Estados Unidos).
 Gijón Mariners, equipo de fútbol americano de Gijón (España).
 Central Coast Mariners Football Club, equipo de fútbol de Australia.
 La Vila Mariners, equipo de rugby de Villajoyosa (España).